Ponte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ponte (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Ponte (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 
 Ponte, Kampanien kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 
 Ponte (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Bologna, 
 Ponte, Formazza, ort, Formazza, Verbania,

Kroatien 

 Punat, ort, Gorski kotar,

Portugal 

 Ponte (ort i Portugal, Braga, Guimarães, lat 41,47, long -8,33), 
 Ponte (freguesia i Portugal, Braga, Guimarães, lat 41,47, long -8,34), 
 Ponte (freguesia i Portugal, Braga, Vila Verde), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar